

Geografia
 Montrone  – frazione del comune italiano di Adelfia nella città metropolitana di Bari

Persone
 Angelo Montrone – dirigente sportivo, allenatore di calcio e politico italiano
 Domenico Montrone – canottiere italiano
 Luca Montrone – imprenditore e editore italiano